Коваш (порт. Covas) — топоним.

 Коваш (Вила-Верде) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага. 
 Коваш (Вила-Нова-ди-Сервейра) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. 
 Коваш (Лозада) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. 
 Коваш (Табуа) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Коваш, Бруно — бразильский политик.

См. также 
 Ковас
 Коваши